William Stevens House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William Stevens House (Connecticut), ID-Nr. 85001163
 William Stevens House (Delaware), ID-Nr. 83001406